Ulmanis ist ein lettischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Kārlis Ulmanis (1877–1942), lettischer Politiker, Staatspräsident Lettlands von 1936 bis 1940
 Guntis Ulmanis (1939– ), Großneffe von Kārlis Ulmanis, lettischer Politiker, Staatspräsident Lettlands von 1993 bis 1999